O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2010/2011 foi a 21.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sporting Clube de Portugal conquistou o seu 10.º título, sendo campeão pelo segundo ano consecutivo.

Tabela classificativa

Tabela desclassificativa

Eliminatórias

a) 21/05 Instituto D. João V- Modicus-Sandim, 13-12 a.p.

b) 21/05 CF Os Belenenses-AD Fundão, 2-3 a.p.

c) 11/06 SL Benfica-Sporting CP, 4-4, (0-3) g.p.

d) 18/06 Sporting CP-SL Benfica, 5-4 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2010 em Portugal
Futsal de 2011 em Portugal